Kunszentmiklós beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Kunszentmiklós
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Kunszentmiklós
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Kunszentmiklós